Parfenie ist der Familienname der folgenden Personen:
 Beatrice-Madalina Parfenie (* 1996), rumänische Ruderin
 Pavel Parfeni (* 1986), moldauischer Sänger und Komponist, siehe Pasha Parfeny